Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2001 war die 15. Austragung der Junioren-Weltmeisterschaft in der Billardvariante Snooker. Sie fand im Spencers in Stirling statt.

Weltmeister wurde der Engländer Ricky Walden durch einen 11:5-Sieg im Finale gegen den Nordiren Sean O’Neill.

Modus 
Die 62 Teilnehmer wurden zunächst in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Weblinks 
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2001 bei CueTracker

2001
Snookerveranstaltung 2001
Billardturnier in Schottland
Sport (Stirling)
Sportveranstaltung in Stirling (Council Area)